|}

Die Transkaspische Eisenbahn (, transkr. Sakaspijskaja schelesnaja doroga, transl. Zakaspijskaâ železnaâ doroga) war eine Eisenbahngesellschaft in Zentralasien und ist zugleich die Bezeichnung einer von ihr errichteten Eisenbahnstrecke, die heute Turkmenistan und Usbekistan verbindet.

Geschichte 

Der Bau der Strecke begann 1880 unter der Leitung des russischen Generals Michail Annenkow. Bis 1885 wurde der erste Abschnitt zwischen Kaspischem Meer und Kysyl-Arwat (heute: Serdar) gebaut. Zwischen 1885 und 1888 wurde die Verlängerung der Strecke bis nach Samarkand fertiggestellt. Die Stammstrecke wurde 1903 über Samarkand nach Taschkent verlängert, das wiederum 1905/1906 über die Trans-Aral-Eisenbahn via Orenburg an das gesamtrussische Streckennetz angeschlossen wurde.

Nach der Unabhängigkeit Turkmenistans 1991 und der Gründung einer eigenen Staatsbahn, der Türkmendemirýollary, wurde die Transkaspische Eisenbahn die zentrale Strecke des Netzes. 2018 ging an ihrem Startbahnhof, Türkmenbaşy, ein neuer Hafen am Kaspischen Meer mit 3,6 km Kai- und 30 km Gleisanlagen in Betrieb. Seit der Unabhängigkeit wurden in Turkmenistan eine Reihe von Strecken in Betrieb genommen, die an die Transkaspische Eisenbahn anschließen. Die
 die Bahnstrecke Schangaösen–Bandar-e Torkaman kreuzt die Transkaspische Eisenbahn im Bahnhof Bereket. Die Strecke ist seit 2014 komplett in betrieb.
 Bahnstrecke Aşgabat–Daşoguz ging 2006 in Betrieb.
 Bahnstrecke Türkmenabat–Kerkiçi ging bis Kerki 1999 in Betrieb. Die 1,46 km lange abschließende Brücke über den Amudarja ging 10 Jahre später in Betrieb.

Geografische Lage

Stammstrecke 
Die Transkaspische Eisenbahn verbindet Türkmenbaşy am Kaspischen Meer mit Balkanabat, Serdar, Aschchabad, Mary, Baýramaly, Türkmenabat, Kattakurgan, Samarkand und Taschkent.

Lage im Netz 

1900 wurde die Stammstrecke um eine Stichbahn von Mary nach Kuschka an der Grenze zu Afghanistan ergänzt.

Zu Sowjetzeiten wurde 1930 von der Transkaspischen Eisenbahn eine Zweigstrecke über Termiz bis nach Duschanbe (Tadschikistan) errichtet. Von Termiz wurde dann während des Sowjetisch-Afghanischen Krieges eine Strecke nach Masar-e Scharif in Afghanistan gebaut.

In Türkmenabat mündet die Westturanische Magistrale, die über Urganch nach Beineu führt. Sie ist Teil der Anschlussstrecke über Maqat und Atyrau nach Astrachan in Russland.

In Bereket kreuzt die im Dezember 2014 eröffnete Bahnstrecke Schangaösen–Etrek (Transnationaler Nord-Süd-Korridor) die Transkaspische Eisenbahn, eine Neubaustrecke, die in Schangaösen im westlichen Kasachstan beginnt und nach Gorgan im Iran führt. Sie wird vor allem zum Transport von Öl und Getreide benutzt.

Literatur

Weblinks 

 Open railway map.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Russland)
Bahnstrecke in Turkmenistan
Bahnstrecke in Usbekistan
Bahnstrecke in Kasachstan
Wirtschaft (Russisches Kaiserreich)
Schienenverkehr (Sowjetunion)